B 83 bezeichnet:
 die Bundesstraße 83 in Deutschland
 die Kärntner Straße (Kärnten) in Österreich

B83 bezeichnet:
 eine amerikanische Wasserstoffbombe, siehe B83 (Kernwaffe)

B83